Hennicke oder Hennike ist der Familienname folgender Personen:

 André Hennicke (* 1958), deutscher Filmschaffender
 Benno Hennicke (1835–1911), deutscher Ingenieur und Politiker, MdHB
 Carl August Hennicke (1769–1831), deutscher Autor und Anwalt
 Carl Richard Hennicke (1865–1941), deutscher Arzt, Publizist und Ornithologe
 Crafft Gottfried Hennicke (1698–1767), deutscher Mediziner
 Georg Hennicke († 1739), deutscher Stukkator und Baumeister
 Hans Walter Hennicke (1927–1993), deutscher Keramiker
 Irmgard Hennicke (1925–2021), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Johann Christian von Hennicke (1681–1752), kursächsischer und polnischer Verwaltungsbeamter
 Johann Christoph Hennicke (1698–1763), deutscher Mediziner, Stadtphysicus in Öhringen
 Julius Hennicke (1832–1892), deutscher Architekt 
 Paul Hennicke (1883–1967), deutscher SS-Gruppenführer und Politiker (NSDAP)
 Peter Hennicke (* 1942), deutscher Ökonom
 Wiegand Hennicke (1928–2000), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Hennecke, Hennige